Bageshwar – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttarakhand, na pogórzu Himalajów Wysokich.
 Bageshwar – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttarakhand